Пижа́ма — разновидность домашней одежды, используемой преимущественно для сна. Типичная пижама, состоящая из свободных штанов и рубашки, является широко распространённой в домашнем обиходе. Чаще всего пижама окрашена в полоску вдоль контрастных цветов.

Этимология 
Слово «пижама» пришло из языка хинди. Оно первоначально происходит от  («пойджома»), которое означает «одежда для ног». Изначально слово означало лёгкие, свободные штаны, затягивающиеся на шнурок вокруг талии, которые широко носили в Южной и Западной Азии.

В анонимной книге «Джентльмен и моды» 1912 года, изданной в Петербурге, данный предмет гардероба назван «пиджами». Современный вид название приобрело, по-видимому, после революции 1917 года.

История 
В Европе пижама появилась примерно в или 1870-х или в 1890-х годах, будучи привезённой из Индии. По другой версии, распространяемыми некоторыми интернет-ресурсами, пижаму привезли французские путешественники с Гоа в XVII веке, однако новинка не прижилась, и упоминания о ней есть лишь в португальских источниках. Впрочем, эта версия весьма сомнительна. Тем не менее, к началу XX века пижама оказалась очень популярной одеждой для сна среди мужчин (хотя статья в «Vogue» ещё за 14 июля 1898 года описывает, что современная на тот момент пижама уже тогда широко распространилась и закрепилась), а после обеих мировых войн она вытеснила из мужского гардероба бытовавшую до этого ночную рубашку (в Великобритании общепринятой пижама стала ещё в 1900—1910 годах).

В 1920-х годах Коко Шанель внедрила пижаму в женский гардероб наряду с другими предметами мужского гардероба: штанами, свитерами и т. д. Однако популярность женская пижама завоевала лишь после появления в ней героини Клодетт Кольбер в одной сцене фильма «Это случилось однажды ночью» 1934 года. Однако, вероятно, были единичные случаи ношение женщинами пижам и до 1920-х годов: так, в книге «The heritage of dress: being notes on the history and evolution of clothes» 1907 года, упоминается один случай ношения одной молодой леди мужской пижамы вместо ночной рубашки.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов в СССР пижама была не только домашней одеждой, но и своеобразным летним костюмом. Она использовалась в этом качестве в летние месяцы на южных курортах, что можно увидеть в ряде фильмов той поры. Со второй половины 1950-х пижама как летний костюм перестала использоваться. Также во времена СССР она выдавалась в отделениях городских больниц.

Сейчас пижама используется как правило для сна, хотя есть и варианты типа домашней одежды. Выдаётся пациентам в большинстве психиатрических больниц России. Многие современные пижамы имеют вместо рубашки майку или фуфайку.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Pajama Game Closes in Shanghai

Нательное бельё
Одежда для сна